Влајко Шпаравало (Нови Сад, 1937 — Сарајево, 30. јул 1993) је био југословенски и босанскохерцеговачки глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|0
|4
|2
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|3
|9
|0
|12
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|5
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|4
|18
|4
|31
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут || /
|-
| 1966. || Коњух планином || Кујо
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Гастарбајтер који чека воз 3
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || Васа Чубриловић
|-
| 1968. || Рам за слику моје драге || Кицош
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Јауци са Змијања (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија) || Мајор
|-
| 1979. || Њен пријатељ Филип (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Ратни хљебови (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Аретеј (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Далеко небо || /
|-
| 1983. || Пијанист (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || Власник праонице
|-
| 1984. || Провинција у позадини (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Скретничар (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Анте Лиличек
|-
| 1985. || Приче из фабрикее (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || Благојевић, власник дућана
|-
| 1986. || Вријеме прошло — вријеме садашње (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Од злата јабука || /
|-
| 1987. || Надвожњак (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Ванбрачна путовања || /
|-
| 1988. || Азра || Миле
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Човјек који је знао гђе је сјевер а гђе југ (ТВ филм) || Професор Чамарабдић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Прашки студент (ТВ мини серија) || /
|-
| 1990. || Секс — партијски непријатељ бр. 1 || Члан комитета 1
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || /
|-
| 1991. || Брачна путовања || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1937.
Умрли 1993.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Новосађани